Komórki Purkinjego – dawna nazwa która oznaczała:
 komórki gruszkowate móżdżku
 komórki pęczka przedsionkowo-komorowego układu przewodzącego serca.

Przypisy